BOZ peut faire référence à :
 .

Boz peut faire référence à :
 Boz, une commune française de l'Ain ;
 Boz, un nom de plume du romancier britannique Charles Dickens.